R38 peut faire référence à :
 La phrase de risque : Irritant pour la peau,  sur les étiquettes de produits chimiques ;
 , un porte-avions de classe Illustrious de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres